Polska Liga Koszykówki sezon 1996/1997. Sezon rozpoczął się 12 września 1996 r. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów.

Runda zasadnicza

Druga runda 
W drugiej rundzie zespoły podzielono na dwie grupy z zaliczeniem dotychczasowych wyników. Sześć najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej grało między sobą o rozstawienie przed play-off, a drużyny z miejsc 7-14 walczyły o dwa miejsca premiowane grą w play-off. Prawo gry w play-off wywalczyły ostatecznie zespołu Polonii Przemyśl i AZS Elany Toruń.

Play-off 

Mecze o brązowy medal: Śląsk Eska Wrocław - Browary Tyskie Bobry Bytom 1 - 3 (78:89, 84:80, 91:100, 73:94)

Miejsca 9-12 (do trzech zwycięstw) 
 Dojlidy Instal Białystok - Pogoń Glaspol Sosnowiec 3 - 1 (90:84, 102:90, 91:98, 97:85)
 Stal Stalowa Wola - 10,5 Basket Club Poznań 3 - 2 (95:81, 78:82, 85:73, 71:80, 82:80)

Ostateczna kolejność 

Latem 1997 r. 10,5 Basket Club Poznań wycofał się z rozgrywek z powodu problemów finansowych i organizacyjnych. W lidze utrzymały się początkowo zdegradowane Noteć Inowrocław i PKK Warta Szczecin. Do ligi awansowały: Unia Tarnów i Trefl Sopot.

Czołówka strzelców 
 Tyrone Thomas (Dojlidy Instal) - 1216
 Tyrice Walker (Mazowszanka Pekaes) - 1174
 Antoine Joubert (Browary Tyskie Bobry) - 1071
 Maciej Zieliński (Śląsk Eska) - 1062
 Adrian Małecki (10,5 Basket Club) - 1046

Polska Liga Koszykówki
1996 w koszykówce
1997 w koszykówce
1996 w polskim sporcie
1997 w polskim sporcie